Скри́пник и Скрыпник — фамилия. Образовалась от прозвищ, восходящих к слову «скрип» (в старину — скрып). Известные носители:

 Скрипник, Александр Николаевич (род. 1958) — советский футболист, украинский тренер.
 Скрипник, Александр Семёнович — советский, украинский и молдавский тренер по боксу.
 Скрипник, Анна Аркадьевна (род. 1949) — советский этнолог.
 Скрипник, Виктор Анатольевич (род. 1969) — украинский футболист, тренер.
 Скрипник, Геннадий Петрович (род. 1962) — советский, российский и узбекский футболист.
 Скрипник, Дмитрий Андреевич (1898—?) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Скрипник, Лариса Григорьевна (1921—2004) — доктор филологических наук.
 Мстислав (Скрипник) (в миру Степан Иванович Скрипник; 1898—1993) — украинский митрополит.
 Скрипник, Николай Алексеевич (1872—1933) — советский и украинский политический деятель.

Скрыпник:
 
 Скрыпник, Анатолий Дмитриевич (род. 1937) — советский украинский легкоатлет.
 Скрыпник, Дарья Сергеевна (род. 2000) — российская гимнастка.
 Скрыпник, Евдоким Яковлевич (1873—?) — член I Государственной думы от Херсонской губернии, крестьянин.
 Скрыпник, Игорь Владимирович (1940—2005) — украинский математик.
 Скрыпник, Михаил Семёнович (1926—1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Скрыпник, Николай Николаевич (род. 1948) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.
 Скрыпник, Татьяна Сергеевна (род. 1985) — министр здравоохранения ПМР.

См. также

Примечания